Scandal (filme) — produção de 1989 com John Hurt e Joanne Whalley
Scandal (banda japonesa) — banda de J-pop
Scandal (canção) — single de Queen
Scandal (série de televisão) — série de televisão de 2011

Ver também 

Desambiguações de artes